Miejscowości w USA:
 Le Claire – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
Gminy w USA:
 Le Claire (ang. Le Claire Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott